Le tournoi de tennis d'Estoril est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2011, classée en catégorie International, se dispute du  au .

Anabel Medina Garrigues remporte le simple dames. En finale, elle bat Kristina Barrois, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alisa Kleybanova et Galina Voskoboeva.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Estoril (ATP 2011)
 Tournoi de tennis d'Estoril
 Saison 2011 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 2011
Estoril
Sport au Portugal en 2011
Tennis en avril 2011
Tennis en mai 2011